Slămnești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Slămnești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Slămnești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj